

Patronyme

 Basin de Thuringe;
 Thomas Basin (1412-1491), chroniqueur français;
 Jean Basin, également connu sous le nom de Jean Basin de Sandaucourt, homme d'église, linguistique et poète de la Renaissance.

Littérature

 Basin, duc de Guermantes, personnage d'À la recherche du temps perdu, de Marcel Proust.

Toponymes 

 Basin, dans le Montana 
 Basin, dans le Wyoming 
 Le Basin Harbor Club, un hôtel situé à Vergennes, dans le Vermont

 Basin est un village de la voïvodie de Mazovie

 Bašin, village situé dans la municipalité de Smederevska Palanka, district de Podunavlje